Ramaj ist der Familienname folgender Personen:

 Alban Ramaj (* 1985), albanischer Fußballspieler
 Albert Ramaj (* 1971), Leiter des Albanischen Instituts in St. Gallen
 Diant Ramaj (* 2001), deutsch-kosovarischer Fußballtorhüter
 Elsamed Ramaj (* 1996), albanischer Fußballspieler
 Ragip Ramaj (* 1953), albanischer Schriftsteller und Journalist
 Don Zef Ramaj (1882–1914), katholischer Priester